Хронологический перечень царских наместников ( — номархов) I нома Верхнего Египта Та-сети.

Примечания

Литература 
 

Та-сети